Dit is een lijst met gouverneurs van de Amerikaanse staat New Mexico. Voordat New Mexico een staat werd had zij de status van territorium.

Territoriale Gouverneurs

Gouverneurs

Gouverneurs van New Mexico (1921–heden)

Gouverneurs
New Mexico